Britt Strandberg (1934 – ) – fondista svedese
 Carlos Strandberg (1996 – ) – calciatore [svedese
 Carl Vilhelm August Strandberg (1818-1877) – scrittore svedese
 Hedwig Strandberg (1842-1931) –  pittore svedese
 Ingela Strandberg (1944 – ) –  scrittrice, poetessa e giornalista svedese
 Lennart Strandberg (1915-1989) – velocista svedese
 Stefan Strandberg (1990 – ) – calciatore svedese